Моле́ ( или ) — французская фамилия.

Персоналии 
 Моле, Жак де (между 1244 и 1249 — 1314) — 26-й и последний великий магистр ордена тамплиеров.
 Моле, Матьё (1584—1656) — французский государственный деятель.
 Моле, Луи-Матьё (1781—1855) — французский политик, премьер-министр Франции, граф.

Топонимы 
 Моле — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона.
 Моле — коммуна во Франции, департамент Юра.
 Моле — национальный парк в Гане.

Другое 
 Мо́ле () — острый соус мексиканской кухни.